Esistono più comuni francesi con questo nome

Aurensan – Gers
Aurensan – Alti Pirenei